Heteren ist der Name von:

Orten
 Heteren (Niederlande), Ortschaft in der Gemeinde Overbetuwe der niederländischen Provinz Gelderland

Personen
 Sanny van Heteren (* 1977), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Hetären